Сезон 2014/15 — 105-й сезон в истории венской «Аустрии», а также 104-й сезон подряд, который клуб провёл в высшем дивизионе австрийского футбола.

Чемпионат Австрии в этом сезоне официально назывался Бундеслига.

Состав команды

Чемпионат Австрии

Турнирная таблица

Матчи 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Кубок Австрии 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Товарищеские матчи

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
Austria Wien Archiv — Saison 2014/15
Fanclub Austria 80 — 2014/2015
Чемпионат Австрии 2014/15 на сайте AustriaSoccer.at
Кубок Австрии 2014/15 на сайте AustriaSoccer.at

2014/2015
Аустрия Вена